Cienka niebieska linia (serial telewizyjny) – serial telewizyjny produkcji brytyjskiej
 Cienka Niebieska Linia (symbol) – nieoficjalny symbol policji.